Перша ліга СРСР з футболу 1974 — четвертий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 20 команд. Переможцем чемпіонату став клуб «Локомотив» (Москва). Чемпіонат тривав з 11 квітня по 1 листопада 1974 року.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Футболісти українських клубів, які забили не менше п'яти голів:

 «Металург» — Юрій Петров (9), Віктор Кутін (6), В'ячеслав Єгорович (5), Валерій Сиров (5).

 «Спартак» (Івано-Франківськ) — Ігор Дирів (10), Степан Чопей (8), Борис Стрельцов (5).

 «Таврія» — Микола Климов (25), Валентин Прилепський (15), Юрій Аджем (12), Андрій Черемісін (9).

Дублюючі склади 
Підсумкова таблиця:

Посилання 
 Перша ліга - 1974
 Перша ліга - 1974  
 Soviet Union 1974  

74
СРСР